Draisendorf ist der Ortsname von

 Draisendorf (Regnitzlosau), Ortsteil der Gemeinde Regnitzlosau, Landkreis Hof, Bayern
 Draisendorf (Wiesenttal), Ortsteil des Marktes Wiesenttal, Landkreis Forchheim, Bayern